A1a (Genève), een van de vertakkingen van de A1 van Zwitserland in de buurt van Genève
  A1a (Genève-Lac), een van de vertakkingen van de A1 van Zwitserland ten noorden van Genève
  A1a (Vaud), een van de aftakkingen van de A1 die loopt door Vaud in Zwitserland